Paolo Conti (n. 1950), calciatore italiano
Paolo Conti (n. 1971), calciatore sammarinese
Paolo Conti (n. 1969), cestista italiano
Paolo Conti (n. 1938), cestista italiano